Indonesië
 Kemangkon (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Kemangkon (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java